Наум Христов Шопов е български лекар и филмов актьор. Става известен с участието си в сериала „Откраднат живот“.

Биография 
Наум Христов Шопов е роден на 12 юни 1993 г. в София. Произхожда от фамилия на актьори. Прадядо му по бащина линия е основател на Старозагорския театър, а прабаба му е актриса в него. Дядо му и баба му също са актьори – това са известните Наум Шопов и Невена Симеонова. Родителите му са отдадени на актьорската професия. Баща му Христо Шопов става много известен с ролята си на Пилат Понтийски в „Страстите Христови“, а майка му Мариана Станишева е актриса и кастинг директор. Леля му Лиза Шопова е актриса и театрален режисьор.

През 2018 г. Наум Шопов се дипломира като лекар в Медицинския факултет на Софийския университет.

Актьорска кариера 
Първата му поява на сцената в спектакъла „Кукувицата“ в Народния театър, когато е едва на седемгодишна възраст. Учи в столичното 134 СУ „Димчо Дебелянов“. Като ученик участва с епизодична роля във филма „Дълбоки води“, в който изпълнява ролята на младия Лоренцо Ламас. Участва в „Октопод 2“ и в българския „Коледата е възможна“, където си партнира с родителите си.

Най-значимата му роля е в лекарския сериал „Откраднат живот“, където играе д-р Борис Тасев (сезони 3 – 11), коремен хирург в болница „Св. Кирил“, директор и собственик на болница „Св. Анастасия“.

През 2022 г. е водещ на реалити предаването „Ергенът“ по Би Ти Ви.

Източници 

Български актьори и актриси
Родени в София
По произход от Смърдеш
Инфлуенсъри